Genoway ist der Familienname folgender Personen:

 Chay Genoway (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Colby Genoway (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler